Carlo Ancelotti (1959-), un ancien footballeur international italien, reconverti comme entraîneur ;
 Davide Ancelotti (1989-), un footballeur italien.